Серкал () — португальська власна назва.

Топоніми

Серкал (Кадавал) — парафія.
 Серкал (Орен) — парафія.